Calmes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Calmes (1881–1967), luxemburgischer Historiker
 Carole Calmes (* 1978), luxemburgische Sportschützin
 Christian Calmes (1913–1995), luxemburgischer Jurist und Diplomat
 Elisabeth Calmes (* 1947), luxemburgische Malerin
 Emile Calmes (* 1954), luxemburgischer Politiker